Dostoevskij () è un cognome russo che può indicare:
 Fëdor Michajlovič Dostoevskij – scrittore russo
 Michajl Michajlovič Dostoevskij – scrittore russo, fratello di Fëdor Michajlovič
 Cratere Dostoevskij – cratere lunare
 La morte di Dostoevskij – romanzo di Alberto Lecco del 1994
 Dostoevskij - I demoni – film del 1988 diretto da Andrzej Wajda